До приведеного нижче списку включено найбільші за розміром відомі зорі. Як одиницю вимірювання радіусу зір використано екваторіальний радіус Сонця — 695 500 км.

Точний порядок зір у цьому списку з низки причин до кінця не визначений. Приміром, відстані до більшості з наведених зір у різному ступені неточні, що впливає на визначення розміру зір, також деякі великі зорі мають протяжні атмосфери і непрозорі пилові оболонки та диски або пульсують.

Список

Примітки

Посилання 
 Lowell Observatory Astronomers Identify Largest Stars Known
 BBC News Three largest stars identified 
 26 найяскравіших зір 
 Список 300 найяскравіших зір 

Списки зір
Зорі